Ussel, Cantal
 Ussel, Corrèze
 Ussel, Lot